

Pessoas
Joseph Merrick
Gordon Merrick
Merrick B. Garland
Zack Merrick

Localidades

Condado de Merrick

Outros
Merrick (livro)

Desambiguação